62 Mil Horas Até Aqui é o primeiro DVD da banda brasileira NX Zero, lançado em 17 de março de 2008 pela Arsenal/Universal. Foi o primeiro álbum gravado pela banda após sua participação no projeto MTV ao Vivo: 5 Bandas de Rock, ao lado das bandas Forfun, Fresno, Hateen e Moptop.

O DVD traz um ensaio fechado da banda no estúdio Midas Music, do produtor Rick Bonadio, em dezembro de 2007, além de depoimentos dos membros e os videoclipes de "Além de Mim", "Razões e Emoções" e "Pela Última Vez".

Faixas 
 Consequência
 Apenas Um Olhar
 Um Pouco Mais
 Além de Mim
 Círculos
 Razões e Emoções
 Pela Última Vez
 Mentiras e Fracassos
 Mais e Mais
 Ilusão
 Tarde Demais
 Uma Chance
 Um Outro Caminho
 Incompleta
 La Prision
 Algo Que Não Sou
 Apenas Mais Uma de Amor (Lulu Santos cover)

Extras do DVD 
 Documentário
Galeria de Fotos
 Videoclipes: "Além de Mim", "Razões e Emoções" e "Pela Última Vez"

Álbuns de NX Zero
Álbuns de vídeo de 2008
Álbuns em língua portuguesa